«Антуан и Антуанетта» () — французский кинофильм режиссёра Жака Беккера 1947 года.

Сюжет 
В пятницу вечером Антуан, типографский служащий, и Антуанетта, работница магазина на Елисейских полях, возвращаются с работы домой. Антуанетта подвергается постоянным домогательствам одного торговца, кроме того, пара постоянно испытывает материальные трудности. Всё это даёт им поводы для частых ссор. Но однажды их судьба делает резкий поворот: купленный Антуанеттой лотерейный билет оказывается выигрышным. За этим следует масса событий: потеря билета, его поиски, прогулка на лодке по озеру в Булонском лесу, игра в футбол в королевском парке…

В ролях 
 Роже Пиго — Антуан Мулен
 Клер Маффеи — Антуанетта Мулен
 Ноэль Роквер — месье Ролан
 Аннетта Пуавр — Жюльетта
 Жак Мейран — месье Барбело
 Жерар Ури — галантный клиент
 Шарль Камю — хозяин табачной лавки
 Луи де Фюнес — Эмиль, рабочий в магазине и гость на свадьбе
 Брижитт Обер — гостья на свадьбе (кинодебют)

Награды 
Каннский Кинофестиваль
 1947: Премия за лучший психологический фильм о любви

Ссылки 
 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1947 года
Фильмы Жака Беккера
Фильмы Франции 1947 года
Фильмы Gaumont